Bığır – centro abitato del distretto di Göyçay, in Azerbaigian
 Bığır – centro abitato del distretto di İsmayıllı, in Azerbaigian